Katarina II, gruppo musicale rock jugoslavo che nel 1984 cambiò nome in Ekatarina Velika
Katarina II, il loro primo album, nonché l'ultimo a nome Katarina II